Cheval est un mot qui peut faire référence en français principalement au cheval domestique.

Zoologie 
 Cheval, le cheval domestique (Equus ferus caballus ou Equus caballus) ;
 Cheval, terme générique et nom vernaculaire ambigu ;
 Cheval sauvage, un cheval qui vit en liberté, sans contacts avec l'être humain.

Dérivés du sens lié à l'animal 
 Nébuleuse de la Tête de Cheval, en astronomie, une nébuleuse sombre de la constellation d'Orion et la constellation du Petit Cheval ;
 Cheval-vapeur, en physique, la puissance équivalente à celle d'un cheval soulevant (verticalement) un poids de  à une vitesse de , soit  ;
 Cheval fiscal, en fiscalité française, une unité de calcul de la taxe sur les véhicules. En Belgique, la puissance fiscale dépend de la cylindrée exprimée en cm ;
 Cheval d'arçon, en gymnastique, un agrès exclusivement masculin ;
 Saut de cheval, en gymnastique, un autre agrès ;
 Fer à cheval de Smale, une analyse en mathématiques ;
 Cheval, un signe du zodiaque chinois ;
 cheval, une figure héraldique ;
 De nombreuses entreprises liées au cheval : le Cheval Français (une société de course), la Fédération nationale du cheval, Protection du Cheval (une association de protection) ;
 Queue-de-cheval, une coiffure ;
 Syndrome de la queue de cheval, une atteinte neurologique ;
 Culotte de cheval est un attribut physique humain résultant d'une accumulation de graisse au niveau des fessiers ;
 Cheval de Troie, un mythe grec ;
 Cheval de Troie, un logiciel malveillant dont le nom s'inspire du mythe grec ;
 Fer à cheval ou le Cheval bâton, des jeux ;
 Franc à cheval, une pièce de monnaie ;
 Train, un surnom du train à ses débuts ;
 Cheval de frise, un obstacle de défense.

En biologie 
 Grand fer à cheval, une chauve-souris ;
 Fer à cheval, une plante ;
 Cheval à diable, un phasme.

Œuvres d'art 
Cheval est un titre d'œuvre notamment porté dans différents domaines :

Cinématographiques et télévisées 
 À la vitesse d'un cheval au galop, est un film français de Fabien Onteniente, sorti en 1992 ;
 À pied, à cheval et en spoutnik, est un film français réalisé par Jean Dréville, sorti en 1958 ;
 Cheval, est un film japonais de Kajirō Yamamoto et Akira Kurosawa, sorti en 1941 ;
 Facteur Cheval, est un film biographique français de Nils Tavernier, sorti en 2018 ;
 L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, est un film américain de Robert Redford, sorti en 1998 ;
 Le Cheval de cœur, est un téléfilm français réalisé par Charlotte Brandström en 1995 ;
 Le Cheval de fer, est un film américain de John Ford, sorti en 1924 ;
 Le Cheval de fer, est une série télévisée américaine de J. Goldstone et S. Kandel, diffusée en 1966 ;
 Le Cheval de Saint Nicolas, est un film belgo-néerlandais réalisé par Mischa Kamp, sorti en 2005 ;
 Monsieur Ed, le cheval qui parle, est une série télévisée américaine de , sortie en 1961.

Publications 
 L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, est un roman de Nicholas Evans, édité en 1995 ;
 La vérité sort de la bouche du cheval, est un roman fiction de Meriem Alaoui, publié en 2018 ;
 Le Cheval blanc, est un roman d'Elsa Triolet, paru en 1943 ;
  est un récit autobiographique de Pierre-Jakez Hélias, de 1975, suivi de l'adaptation cinématographique ;
 Le Cheval et son écuyer, est un roman fantastique de la série Le Monde de Narnia, de Clive Staples Lewis, publié en 1954 ;
 Sans Atout et le cheval fantôme, est le premier roman policier de la série Sans-Atout, de Boileau-Narcejac, publié en 1971 ;
 Sur un cheval, est le premier roman de Pierre Guyotat, publié en 1961 ;
 Un cheval dans la salle de bains, est le premier roman de la série Dirk Gently, de Douglas Adams, publié en 1987.

Tableaux 
 Cheval de Léonard, une œuvre de Léonard de Vinci ;

Spectacles 
 L'Auberge du Cheval-Blanc, est une opérette allemande de Ralph Benatzky, créée en 1930 ;
 Le Cheval Bayard est un animal emblématique présent dans le cortège de la Ducasse d'Ath, en Belgique ;

Patronyme 

 Christophe Cheval (1971-), athlète français, spécialisé dans le sprint 200 mètres ;
 Ferdinand Cheval (1836-1924), dit , est un postier célèbre pour la réalisation de l'architecture naïve, le « Palais idéal » ;
 Henri-Georges Cheval (1897-1975), peintre français ;
 Marie Cheval (1974-), dirigeante d’entreprise française.

Pseudonyme 

 Auguste Cheval, est le pseudonyme de Laurent Küng (1989-), écrivain suisse.

Lieux 
Cheval est un nom de lieu notamment porté :
  :
 Cheval, est une localité () située en Floride.
  :
 Cirque du Fer-à-Cheval, est une enceinte naturelle située dans la vallée du Giffre, en Haute-Savoie ;
 Grotte du Cheval, est l'une des cavités du site des grottes d'Arcy-sur-Cure, située dans le département de l'Yonne ;
 Immeuble Cheval, est un bâtiment classé parmi les monuments historiques situé à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
 Sixt-Fer-à-Cheval, est une commune située en Haute-Savoie.
  :
 Grotte du Cheval, est une grotte calcaire préhistorique située près de Nardò, dans la région des Pouilles.

Voir aussi 
 
 
 Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse (Bible)